

Грін-Ейкерс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Грін-Ейкерс — переписна місцевість, штат Північна Дакота